NGC 5679 est une paire de galaxies spirales située dans la constellation de la Vierge à environ  d'années-lumière de la Voie lactée. NGC 5679 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1793.

Trois galaxies sont visibles dans le voisinage de NGC 5679. Il s'agit d'est en ouest de PGC 52129, de PGC 52132 et de PGC 52130. Ces trois galaxies figurent dans l'atlas des galaxies particulières de Halton Arp sous la cote Arp 274. Arp mentionne que c'est un exemple de galaxie dont l'un des bras spiraux est perturbé par une petite galaxie située à l'est (en l'occurrence PGC 51219). Cependant, NGC 5679 n'est constitué que des deux plus grosses galaxies, soit PGC 51130 et PGC 51132 (voir Notes historiques ci-dessous).

Notes historiques 
Les versions considérant les galaxies d'Arp 274 et de NGC 5679 varient d'une source à l'autre. Wolfgang Steinicke ainsi qu'Harold Corwin considèrent que NGC 5679 est la plus brillante des trois galaxies, soit PGC 52132. La base de données NASA/IPAC considère NGC 5679 comme une paire de galaxies reliées (PGC 51130 et PGC 51132). Le site du télescope Hubble traite Arp 274 comme une paire de galaxies, sans spécifier les membres de cette paire, mais il s'agit probablement de PGC 51130 et PGC 51132.

Pour savoir ce qu'Herschel a observé,  a utilisé un télescope de 48 pouces (120 cm) puis de 18 et 17,5 pouces. Avec le plus grand télescope, il voyait les trois galaxies, mais avec les plus petits télescopes, il ne voyaient que les deux galaxies les plus brillantes. On peut donc conclure que William Herschel a vu ces deux galaxies et que NGC 5679 est cette paire de galaxies. John Herschel a également observé NGC 5679 le . Au sujet de cette observation, Gottlieb note que John Herschel a écrit une remarque qui suggère que la galaxie à l'ouest semble être une pâle extension de la galaxie la plus brillante. En conséquence, il est assez évident que les Herschel n'ont pas pu observer la petite galaxie PGC 51129.

Supernova 
La supernova SN 1982D a été découverte le  par l'astronome américain Halton Arp et par un dénommée J. W. Sulentic. Le type de cette supernova n'a pas été déterminé.

Les trois galaxie d'Arp 274
Pour ce qui est de la composition d'Arp 274, il ne fait aucun doute qu'il s'agit des trois galaxies, en raison de la description qu'il donne : un exemple de galaxie dont l'un des bras spiraux est perturbé par une petite galaxie située à l'est (en l'occurrence PGC 51219).

On remarquera cependant, contrairement à ce qui est écrit par de nombreuses sources, que ces trois galaxies ne constituent pas un groupe de galaxies. En effet, la galaxie au centre (PGC 51132) est à une distance d'environ 121 Mpc alors que les deux autres sont environ 104 Mpc, soit à environ  d'années-lumière plus près.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 5679 sur le site du professeur C. Seligman
  ( traduction/adaptation française).

5679
Constellation de la Vierge
Galaxie spirale
Objet de l'atlas Arp
Galaxie en interaction
Objet céleste découvert en 1793
Objet céleste découvert par William Herschel